Huntemannia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Poppe 1884. Enligt Catalogue of Life ingår Huntemannia i familjen Huntemanniidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cletodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Huntemannia